Ausztria
 Bécs (csehül: Vídeň, németül: Wien), Ausztria fővárosa
 Csehország
 Vídeň, település a Žďár nad Sázavou-i járásban
 Vídeň, egykori település a Kolíni járásban